Пе́рвая ли́га (; ) — главная футбольная лига в Королевстве Югославия (1918—1941) и СФРЮ (1945—1991). Затем Лига стала высшим футбольным дивизионом в Союзной Республике Югославия, позже переименованной в Сербию и Черногорию.

В Югославии ежегодно проводился ещё и Кубок Югославии

Королевство Югославия (1923—1940) 
Первая Лига стала первым национальным соревнованием для клубов в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Первые четыре года чемпионат имел кубковую систему. Впервые соревнования Лиги по двухкруговой системе были проведены в 1927 году. В первые годы проведения чемпионата лидерами югославского футбола являлись хорватские (Граджянски Загреб, ХАШК, Хайдук, Конкордия) и сербские клубы (БСК и Югославия).

Чемпионаты проводились под эгидой Футбольного союза Югославии (ФСЮ), который был основан на базе Хорватского футбольного союза в 1919 году в Загребе. Однако сербско-хорватские противоречия в королевской Югославии оказали своё влияние и на футбол. В 1930 году штаб-квартира ФСЮ переезжает из Загреба в Белград. После создания автономной Хорватской бановины в 1939 году и до нападения стран Оси на Югославию, в стране разыгрывались чемпионат между сербскими клубами и отдельный турнир для словенских и хорватских команд.

Чемпионы и бомбардиры

СФРЮ (1945—1992)

Чемпионы и бомбардиры

Достижения клубов

Победы у республик 

 *Известен как БСК Белград до 1957

Лучшие бомбардиры 
Футболисты, забившие более 100 мячей

Известные клубы 
В Первой Лиге было много команд, но были клубы которые выделялись среди прочих:

Союзная Республика Югославия (1992—2002) 

Первая лига СРЮ была основана в 1992 году и продлилась до создания государства Сербии и Черногории.

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Югославии. МФФИИС 
 Чемпионы Югославии. МФФИИС 

Чемпионат Югославии по футболу